Dunkers steht für:

 Dunkers, alternative Bezeichnung der Schwarzenauer Brüder, einer pietistischen Religionsgemeinschaft
 Dunkers, ehemaliger Name von Bolschoje Derewenskoje (Oblast Kaliningrad, Russland)